Гали́на Эдуа́рдовна Дани́лова () — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле. По собственным словам, наполовину татарка.

Юность провела в посёлке Юдино, г. Казань.

В школе не пропускала ни одной театральной постановки, всегда играла главные роли. После окончания школы поступила в Казанское театральное училище. В 1989 году переехала в Москву и стала актрисой театра «Сатирикон», в котором играла до 2005 года.

Семья и дети 
Замужем четыре раза.
 Первый муж — однокурсник Владимир Попов.
 Второй муж — московский бизнесмен.
 Третий муж — музыкант Дмитрий Колтаков.
 Четвёртый муж — турецкий экскурсовод и штурман прогулочных туристических судов Сейхун Эзбер.

От первого брака имеет сына Никиту, от третьего дочь Ульяну.

Театральные работы 
Театральные работы:
 «Трёхгрошовая опера»
 «Жак и его господин»
 «Эстремадурские убийцы»
 «Багдадский вор»
 «Ворожея или сеанс любовной магии»
 «Будьте здоровы, месье»
 «Женщины в поисках любви»
 "Никому не отдам!"

Фильмография

Телевидение 
 2005 — Дорогая передача
 2006—2014 — 6 кадров
 2006 — Кадетство. 1 сезон — мать суворовца Андрея Левакова
 2006 — Кто в доме хозяин? — Жанна Петровна
 2006—2008 — Счастливы вместе — Зинаида Андреевна
 2007 — Защита против — Валентина Фёдоровна
 2008 — Папины дочки — Галина Сергеевна, мать Полежайкиных
 2008 — Провинциалка — Мария Ладова
 2008 — Шаг за шагом — Катя, жена Вити
 2010 — Основная версия — Эльвира Николаевна Прибыловская
 2011 — Девичья охота — Жанна Молчанова
 2011 — Ералаш (выпуск № 260 «Источник знаний» и №344 «Галя выйдет?»)
 2013 — Любит — не любит — Людмила Борисовна, мама Лёли

Должна была сыграть роль Тамары Кожемятько в сериале «Папины дочки», но отказалась от участия в проекте в пользу сериала «Шаг за шагом», работа в котором отличалась главной ролью и большой прибылью. Впоследствии снялась в «Папиных дочках», но в роли Галины Полежайкиной.

Примечания

Ссылки 
 Галина Данилова на сайте Рускино.ру

Выпускники Казанского театрального училища
Актрисы России
Комедиантки России